Disciplína může být:
 odvětví, obor, např. lékařský obor
 psychologické disciplíny
 vědecká disciplína
 matematické disciplíny
 vojenská disciplína
 sportovní disciplína

Externí odkazy